BCD est un sigle qui peut signifier :
 Binary coded decimal (en français, décimal codé binaire), un système de numération utilisé en électronique et en informatique ;
 BCD (6-bit), une variante sur 6 bits utilisé par les grands ordinateurs ;
 Bibliothèque centre de documentation, en France, dans les écoles, voir les bibliothèques d'enseignement ;
 Blue compact dwarf galaxy (en français, galaxie naine compacte bleue), voir galaxie elliptique ;
 Boot Configuration Data, un magasin de bases de données de configuration de démarrage Windows ;
 bicoïd, un gène de la drosophile ;
 Buoyancy compensator device, le gilet stabilisateur du plongeur ;
 Bretagne Culture Diversité, une association culturelle.

BCD est un code qui peut signifier :
 .